Гавриил Алексеевич Евтушенко () — советский учёный в области физиологии растений. Член-корреспондент АН Киргизской ССР (1954).

Биография 
Окончил Киевский сельскохозяйственный институт (1929).

В 1954 году с организацией АН Киргизской ССР избран в члены-корреспонденты (первый состав). Работал в Институте биологии и физиологии АН Киргизской ССР.

Библиография 
Прибор для полевого определения транспирации и потребности растений в воде [Текст] / Г. А. Евтушенко. — Фрунзе : Изд-во и тип. Кирг. филиала АН СССР, 1947. — 21 с.

Причины снижения сахаристости сахарной свеклы в Киргизии [Текст] / Акад. наук Киргиз. ССР. Ин-т ботаники. — Фрунзе : Изд-во Акад. наук Киргиз. ССР, 1961. — 68 с.

Рекомендации по производственному испытанию химического метода борьбы с заразихой на табаке [Текст] / АН Кирг. ССР. Ин-т биохимии и физиологии. — Фрунзе : Илим, 1967. — 34 с.

Наставление для проведения производственных опытов по осенней обрезке хлопчатника [Текст] / проф. Евтушенко Г. А. ; Кирг. филиал Акад. наук СССР. Биол. ин-т. — Фрунзе : тип. КирФАН, 1950. — 15 с.

Агробиологические особенности кукурузы в Прииссыккулье [Текст] / Г. А. Евтушенко, А. С. Султаналиев ; Акад. наук Киргиз. ССР. Ин-т ботаники. — Фрунзе : Изд-во АН Киргиз. ССР, 1961. — 109 с.

Физиолого-биохимические особенности сахарной свеклы и злаковых растений в условиях полива [Текст] : [Сборник статей] / Акад. наук Киргиз. ССР. Ин-т ботаники; [Отв. ред. Г. А. Евтушенко]. — Фрунзе : Изд-во Акад. наук Киргиз. ССР, 1964. — 152 с.

Научные интересы

Литература

Примечания

Ссылки 
О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Учёные Кыргызстана

Члены-корреспонденты АН Киргизской ССР
Биологи Киргизии